Павел Булгаков:
 Булгаков, Павел Ильич (1856—1932) — российский военный деятель, генерал от артиллерии.
 Булгаков, Павел Георгиевич (1927—1993) — филолог-арабист, член-корреспондент АН Узбекской ССР. В 1957—1964 служил в посольстве СССР в Египте.